Аллсвенскан 1979 — 55-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1979 року розпочався 16 квітня й завершився 28 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Гальмстадс БК.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1979 у шведському спорті